Казвин () — один из 5 шахрестанов (областей) иранской провинции Казвин. Административный центр — город Казвин.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Таром-Софла (بخش طارم سفلی)
 Аламут-э-Гарби (بخش الموت غربی)
 Рудбар-э-Аламут (بخش الموت شرقی)
 Кухин (بخش کوهین)
Население области на 2006 год составляло 530 961 человека.

Населённые пункты 
Десять крупнейших населённых пунктов шахрестана:

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Казвина